Audi Foren sind repräsentative Gebäude der Audi AG, zur Neuwagenübergabe und Ausstellung von Exponaten: 

 Audi Forum Neckarsulm
 Audi Forum Ingolstadt